Spandau kan syfta på:

 Spandau (stadsdelsområde) – ett av Berlins administrativa stadsdelsområden 1920–
 Spandau (stadsdel) – en stad fram till 1920 därefter en stadsdel i Stor-Berlin inom stadsdelsområdet Spandau

Se även 
 Bahnhof Berlin-Spandau – järnvägsstation i Spandau.
 Spandaukulspruta – en tysk vattenkyld medeltung kulspruta som användes från 1908 till 1945, se Maschinengewehr 08
 Spandau Ballet – brittiskt popband uppkallat efter stadsdelen Spandau
 Spandaufängelset – tidigare fängelse för krigsförbrytare i stadsdelen Wilhelmstadt i Berlin, rivet 1987
 Zitadelle Spandau – en 1500-talsfästning i stadsdelen Haselhorst i Berlin